Грундманн - фамилия:

 Грундманн, Клэр (1913–1996) - американский композитор и аранжировщик.
 Грундманн, Эмиль Отто (1844–1890) - американский художник немецкого происхождения.

См. также 
 Грундман
 Грундмане
 Грунд